Часы «Сла́ва» — торговая марка Второго Московского часового завода «Слава».

«Слава» — одна из самых массовых советских марок часов, ориентированных на широкие слои населения. Экспортировалась во многие страны мира, причём в некоторые годы экспорт составлял до 50 % выпуска. Во Франции и Швейцарии работали дочерние сборочные предприятия.

История 
История часов «Слава» берёт начало в 1924 году, с основания Второго Московского часового завода.

Во второй половине 1950-х годов появилась линейка женских наручных часов. Позже под этим названием выпускаются механические и кварцевые наручные часы, будильники, карманные и настенные часы.

Награды 
1964 год — на международной ярмарке в Лейпциге камертонные наручные часы Слава были удостоены золотой медали.

1974 год — золотую медаль на международной выставке в Брно получают наручные часы «Слава» калибра 24мм

1975 год — золотая медаль на международной ярмарке в Лейпциге.

Марка сегодня 
В 2005 году завод и торговая марка «Слава» были приобретены банком Глобэкс и впоследствии оказались в собственности города Москвы.

В 2008 году были снесены цеха по производству будильников на площадке возле метро Белорусская, на их месте по утвержденному градостроительному плану должен быть построен бизнес-центр. Площадка по производству наручных часов, расположенная на Научном проезде, 20 сохранилась и стала основой Технопарка «Слава».

С 2006 года исключительным правом на производство часов марки «Слава» обладает компания «Торговый дом „Слава“». В производстве используются оригинальные механизмы Второго московского часового завода и японские кварцевые механизмы Miyota. Сборка осуществляется в московском подразделении компании.

В декабре 2016 года начался выпуск часов «Слава» с механизмами Чистопольского часового завода «Восток».

Торговый дом, названный в честь марки, развивает розничную сеть «Русские часы», где присутствует большинство отечественных часовых марок, выступил инициатором создания и является постоянным членом Национальной Ассоциации Часовщиков.

Новинки марки регулярно выставляются на часовых выставках в России и за рубежом.

В 2020 году часовая компания «Слава» и Иван Иванович Охлобыстин предоставли уникальную новинку: единственные в мире по-настоящему «заряженные» часы «Русская Рулетка». Автор концепции часов «Русская Рулетка» - русский актер, сценарист, режиссер, писатель, шоумен и священнослужитель Иван Охлобыстин. Это первые в мире часы с шестизарядным револьверным барабаном. В барабане - один патрон. Старинная забава русских офицеров и любителей острых ощущений со всего мира. 

Сегодня под маркой Слава выпускаются новые коллекционные часы, дизайн которых навеян историческими моделями. Среди которых часы Слава Телевизор, Эра, Мир, Садко, Айс и Доктор. Для коллекционной серии используются исключительно собственные механизмы Слава 2427.

Механизмы 
Нормативная точность хода: −25 /+60. Все механизмы с центральной секундной стрелкой.
Особенность механизмов 2МЧЗ Слава — два заводных барабана и наличие функции двойного календаря.

Подделки 
В странах СНГ и интернете распространены подделки часов «Слава» с надписями «Слава — Созвездие» и «CJIABA», имеющие китайское происхождение и оснащающиеся китайскими механизмами. На территории Российской Федерации товары с такими надписями являются контрафактом, нарушающим права собственника бренда и продавцы такого товара подлежат преследованию по закону. Гарантией оригинальности часов служит оригинальная упаковка, паспорт изготовителя и приобретение часов у официальных дистрибьюторов марки.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт марки «Слава»
 Сайт Торгового Дома «Слава»
 Сайт Часовой компании «Верный Ход»
 Сайт фирменного салона Торгового Центра «Слава» Золотые часы

Часы СССР
Марки часов
Появились в 1924 году в СССР